Ausztria
 Wieden, Bécs IV. kerülete
 Wieden, a kerület azonos nevű egyik része
 Németország
Wieden, település Baden-Württembergben